Хира́ль () — испанская фамилия. Известные носители:

 Хираль, Серхио (род. 1937) — кубинский кинорежиссёр.
 Хираль, Хосе (1879—1962) — испанский политический деятель.